Василий Георгиевич Гнезди́лов () — советский и украинский , художник и . Заслуженный архитектор УССР (1980). Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1979).

Биография 
Родился 14 января 1922 года в селе Нижний Реут (ныне Фатежский район, Курская область).

Творчество 
Выпускник Киевского художественного института (1950). Ученик академика архитектуры В. И. Заболотного.

В. Г. Гнездилов — автор многочисленных памятников и мемориальных комплексов, установленных в городах и посёлках Украины. За создание комплекса ландшафтного парка имени 50-летия Великого Октября в городе Черкассы в 1979 году награждён Государственной премией УССР имени Т. Г. Шевченко.

Памятники 
 Памятник Максиму Горькому (Ялта, 1956)
 Памятник Г. М. Вакуленчуку (Одесса, 1958)
 Монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией (Переяслав, 1961, скульпторы В. П. Винайкин и В. В. Климов)
 Памятник Александру Пушкину (Киев, 1962)
 Памятник Т. Шевченко (Черкассы, 1964)
 Памятник Николаю Лысенко (Киев, 1965)
 Памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года (Киев, 1967)
 Комплекс ландшафтного парка «Юбилейный» (Черкассы, 1967)
 Памятник Николаю Скрипнику (Харьков, 1969)
 Памятник Борису Гмирі (Байковий цвинтар, м. Київ, 1979)
 Памятник Григория Светлицкому (Киев, 1972)
 Памятник Богдану Хмельницкому (Чигирин, 1973)
 Мемориал Вечной Славы Сум (Сумы, 1975)
 Памятник Григорию Сковороде (Киев, 1976)
 Памятник Николаю Крапивянскому (Чернигов, 1977)
 Мемориал советским воинам, преподавателям и студентам Сельскохозяйственной академии (Киев, 1979)
 Памятник адмиралу В. Корнилову (Севастополь, 1983)
 Памятник М. Коцюбинскому (Винница, 1989)
 Защитникам Киева (пгт. Барышевка, 1991)
 Памятник «Героям освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов» (Жёлтые Воды, 1992)
 Памятник Александру Пушкину (Бахчисарай)
 Мемориальный комплекс Вечной Славы (Луцк)
 Памятник солдатам и офицерам Владимирского полка, Вилино 1999, восстановление памятника скульптора Баскерини, 1902

Мемориальные доски 
 Космонавту В. М. Комарову (Киев, проспект Космонавта Комарова, 1)
 Писателю Ивану Неходе (Киев, ул. Крещатик, 15)
 Т. Шевченко (Киев, ул. Владимирская, 60)
 А. С. Коломойченко (Киев, ул. Зоологическая, 3)
 Декабристу Я. Андреевичу (Киев, ул. Ивана Мазепы, 30)
 Матери и сёстрам В. И. Ленина (Киев, ул. Кудрявская, 12)
 Писателю Андрею Головко (Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 68)
 Академику В. Дроботько (Киев, ул. Академика Заболотного, 154)
 на доме, где происходили тайные съезды Южного общества декабристов (Киев, ул. Гусовского, 8/10)

Галерея

Источники

Ссылки 
 В. Г. Гнездилов — Киевский календарь.

Выпускники вузов Киева
Члены Союза архитекторов СССР
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры